Puchar Estonii w piłce siatkowej mężczyzn 2021 – rozgrywki o siatkarski Puchar Estonii zorganizowane przez Estoński Związek Piłki Siatkowej (est. Eesti Võrkpalli Liit, EVL). Zainaugurowane zostały 7 października. Brało w nich udział 9 klubów z ligi bałtyckiej i I ligi.

Rozgrywki składały się z 1. rundy, ćwierćfinałów, półfinałów oraz finału. We wszystkich rundach rywalizacja toczyła się w systemie pucharowym w formie dwumeczów, z wyjątkiem finału, w którym rozegrano jedno spotkanie.

Finał odbył się 22 grudnia 2021 roku w hali sportowej Uniwersytetu w Tartu (Tartu Ülikooli spordihoone). Po raz czwarty Puchar Estonii zdobył klub , który w finale pokonał .

Puchar Estonii 2021 rozgrywany był ku pamięci Aadu Luukasa, przewodniczącego Estońskiego Związku Piłki Siatkowej w latach 1997-2006.

System rozgrywek 
Rozgrywki o Puchar Estonii 2021 składały się z 1. rundy, ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

Drabinka turniejowa powstała w drodze losowania. Finaliści Pucharu Estonii 2020 rozstawieni zostali z numerami 1 i 2 po przeciwległych stronach drabinki. W ćwierćfinałach drużyny grające w I lidze dolosowywane były do tych uczestniczących w lidze bałtyckiej.

Rywalizacja w 1. rundzie, ćwierćfinałach i półfinałach toczyła się w formie dwumeczów. O awansie decydowała liczba zdobytych punktów meczowych. Za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 drużyna otrzymywała 3 punkty, za zwycięstwo 3:2 – 2 punkty, za porażkę 2:3 – 1 punkt, natomiast za porażkę 1:3 lub 0:3 – 0 punktów. Jeżeli po rozegraniu dwumeczu obie drużyny miały taką samą liczbę punktów, rozgrywany był tzw. złoty set grany do 15 punktów z dwoma punktami przewagi jednej z drużyn.

O zdobyciu Pucharu Estonii decydował jeden mecz finałowy.

Drużyny uczestniczące

Drabinka

Rozgrywki

1. runda

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Estonii w piłce siatkowej mężczyzn
2021 w Estonii
2021 w piłce siatkowej